Den Namen Sumiyoshi-Schrein tragen etwa 2.000 Schreine in Japan, in denen die Drei Sumiyoshi-Kami verehrt werden. Wichtige Schreine aus dieser Gruppe sind:
 der Sumiyoshi-Taisha in Osaka, Bezirk Sumiyoshi
 der Sumiyoshi-Schrein in Shimonoseki in der Präfektur Yamaguchi, siehe Sumiyoshi-Schrein (Shimonoseki)
 der Sumiyoshi-Schrein in Fukuoka, Bezirk Hakata in der Präfektur Fukuoka, siehe Sumiyoshi-Schrein (Fukuoka)

Diese drei werden auch als die „drei großen Sumiyoshi-Schreine“ bezeichnet und waren auch der höchste Schrein (ichi-no-miya) ihrer jeweiligen Provinz. Sie gehen auf den mythischen Samhan-Feldzug der ebenso mythischen Jingū-kōgō zurück, genauso wie:
 der Sumiyoshi-Schrein in Iki, Präfektur Nagasaki, siehe Sumiyoshi-Schrein (Iki)
 der Fūrōgū () in Ōgawa, Präfektur Fukuoka

Tochterschreine dieser fünf sind:
 der Honsumigayoshi-jinja im Bezirk Higashinada in Kōbe
 der Sumiyoshi-Schrein in Takashima in der Präfektur Shiga, siehe Sumiyoshi-Schrein (Takashima)
 der Sumiyoshi-Schrein in Akashi in der Präfektur Hyōgo, siehe Sumiyoshi-Schrein (Akashi)
 der Sumiyoshi-Schrein in Hiroshima, Bezirk Naka, siehe Sumiyoshi-Schrein (Hiroshima)
 der Sumiyoshi-Schrein im Tokioter Bezirk Chūō, siehe Sumiyoshi-Schrein (Tokio)
 der Kōra-Taisha in Kurume, Präfektur Fukuoka

Dagegen trägt der folgende Schrein zwar den Namen Sumiyoshi-Schrein, wurde aber im Laufe der Geschichte einer anderen Gottheit gewidmet:
 Sumiyoshi-Schrein (Tsushima), Präfektur Nagasaki

Weblinks 
 

!